Bondarenko sau Bondarenco este un nume de persoană de origine ucraineană, care a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Aliona Bondarenko (* 1984), jucătoare profesionistă d etenis din Ucr aina
 Katerina Bondarenko (* 1986)
 Mihail Vasile Bondarenco (* 1933), activist de partid și de stat din RSSM, secretar I al Comitetului Raional PCM Lazovsk
 Panteleimon Bondarenko

Vezi și
 Elena Bodnarenco (* 1965), deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova

Nume de familie ucrainene
Nume de familie ocupaționale